Folkways Records é uma gravadora que documenta música folk e mundial. É propriedade da Smithsonian Institution.

Gravadoras dos Estados Unidos